Béatrice de Mâcon, fille d'Aubry II de Mâcon (974 - 1030), une noble du Moyen Âge ;
 Béatrice de Mâcon, fille de Gérard I de Mâcon (? - 1230).

Homonymie dynastique